Rollin' – album dei Bay City Rollers del 1974
 Rollin' – album di Freddie Hubbard del 1981
 Rollin' – singolo di Gemitaiz del 2018
 Rollin' (Air Raid Vehicle) – singolo dei Limp Bizkit del 2000
 Rollin' – film di Julian Gilbey del 2006

Pagine correlate 
 Rollin